El término clivaje puede referirse a:

 Clivaje, en psicología y en psicoanálisis es como se denomina a   la disociación emocional  que como mecanismo de defensa primitivo, es propio de los primeros meses de vida del ser humano, y que si no está positivamente tramitado puede convertirse en varias formas de psicosis.
 Clivaje, en joyería, se llama al método para tallar gemas en bruto, como el diamante, mediante la percusión precisa para segmentarlas o henderlas aprovechando sus puntos o planos naturales de exfoliación.
 Clivaje, en lingüística, es una operación sintáctica.
 Clivaje en sociología y ciencia política: se usa para referirse a las divisiones, disyunciones o disociaciones por razones ideológicas, religiosas, culturales, económicas o étnicas de un país, sociedad, grupo social, fuerza, movimiento o partido político.
 Clivaje, en química, proceso de rompimiento de enlaces y creación de enlaces nuevos.